Andrea Giacobazzi – vescovo italiano di Nocera del XVI secolo
 Anthony Giacobazzi – giocatore di rugby francese
 Cristoforo Giacobazzi – cardinale italiano del XVI secolo
 Domenico Giacobazzi – cardinale italiano del XVI secolo
 Domenico Maria Giacobazzi – ambasciatore, consigliere di Stato e scrittore italiano del XVIII secolo
 Giuseppe Giacobazzi – comico italiano